Тибо I де Блуа (ок. 910—975) — первый граф Блуа.
 Тибо I (ок. 1191—1220) — герцог Лотарингии (с 1213).

См. также 
 Теобальдо I Великий — король Наварры (с 1234).